Анатолий Михайлович Сливников (14 февраля 1950 года, деревня Никаново — 29 июня 2005 года, Санкт-Петербург) — советский и российский актёр театра и кино. Благодаря фактурной внешности сыграл большое количество ролей бандитов, преступников, солдат, силачей и простых, грубых людей.

Биография 
Анатолий Сливников родился 14 февраля 1950 года в деревне Никаново Чагодощенского района Вологодской области, в крестьянской семье. В начале 1960-х годов его семья переезжает в деревню Кисельня Волховского района Ленинградской области. После окончания школы Анатолий поступает в Всеволожский сельскохозяйственный техникум, где активно участвует в самодеятельности, играет в ВИА. Вернувшись после учёбы домой, решает стать актёром и по направлению сельской администрации поступает в Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. Крупской, который заканчивает в 1978 году, после чего три года работает в Кокчетавском областном русском драматическом театре. 17 ноября 1978 года он женится на своей однокурснице Валентине.

Летом 1981 года актёр возвращается в Ленинград. На студии Ленфильм он встречается с режиссёром Алексеем Германом, который приглашает его сниматься в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Анатолий снимается ещё в нескольких фильмах, становится узнаваем, и после роли в фильме «Блондинка за углом» его приглашают на работу в Ленинградский государственный молодёжный театр на Фонтанке, где он трудится около восьми лет, в том числе играет несколько главных ролей. Помимо этого активно продолжает сниматься в кино. Всего за жизнь Анатолий Михайлович принял участие в создании более семидесяти кинокартин и телефильмов.

Актёр скончался на 56-м году жизни 29 июня 2005 года от крупозного воспаления лёгких. Похоронен на кладбище в деревне Кисельня Волховского района.

Избранная фильмография 

  — Остров сокровищ — Джоб Эндерсон
  — Небывальщина — пристав
 1983 — Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры — Мак-Мурдо
 1983 — Скорость — сержант в отделении милиции (нет в титрах)
  — Анна Павлова (СССР, Великобритания, ГДР, Куба, Франция) — зритель (нет в титрах)
 1984 — Мой друг Иван Лапшин — Бычков
 1984 — Жил-был доктор... — эпизод
 1984 — И вот пришел Бумбо... — Степан Егоров, борец в цирке
 1984 — Без семьи — полицейский
 1984 — Блондинка за углом — Гена-«Крокодил», брат Надежды
  — Грядущему веку — телохранитель
 1985 — Зимняя вишня — Василий, водитель автобуса
 1985 — Иди и смотри — Здоровила, партизан, переодетый в немецкого солдата
 1985 — Противостояние — сержант милиции в Нардыне
  — Исключения без правил — завхоз / пациент в коляске
 1986 — Чужая Белая и Рябой — полковник Пилипенко
 1986 — Левша — Городовой
 1986 — Исключения без правил (киноальманах, новелла «Голос») — пациент в коляске 1986 — Сказание о храбром Хочбаре — полковник
  — Как стать звездой — водитель трамвая
 1987 — Асса — «Амбал»
 1987 — Жизнь Клима Самгина — кочегар (нет в титрах)
 1987 — Сказка про влюблённого маляра — Балдак-богатырь
  — Собачье сердце — Иван, пожарный
  — Музыкальные игры — инопланетянин
 1989 — Нечистая сила — Корыто
 1989 — Трудно быть богом (ФРГ, СССР, Франция, Швейцария) — эпизод
 1989 — Фанат — Павел, сожитель матери Егора
 1989 — Филипп Траум — Вольмайер, владелец трактира, отец Сеппи
 1989 — ЧП районного масштаба — водитель
  — Морской волк — Йогансен, (озвучил Рогволд Суховерко)
  — Дом под звёздным небом — генерал МВД
 1991 — Духов день — Коля
 1991 — Осада Венеции  (СССР, Италия, Франция) — один из лакеев (нет в титрах)
 1991 — Пустыня — апостол Пётр (Симон Ионин)
 1991 — Чокнутые — главарь разбойников
  — Комедия строгого режима — прапорщик Смолярчук
  — Короткое дыхание любви — Седой
  — Окно в Париж — майор отделения милиции
 1993 — Лабиринт любви — Коля
 1993 — Дневник, найденный в горбу (Польша, Россия) — советский солдат
  — Колечко золотое, букет из алых роз — посетитель лавки
 1994 — Грушко — Костя
 1994 — Вива, Кастро! — директор школы
 1994 — Вива, Сталин (фильм) (Германия, Россия, короткометражный)
 1994 — Полигон 2 — военврач
 1994 — Последнее дело Варёного — Марат Петрович, ухажёр Светланы Андреевны
 1994 — Русский транзит — боевик мафии
  — Экспресс до Пекина — Толя
 1995 — Полночь в Санкт-Петербурге (Великобритания, Канада, Россия) — бандит Алекса
  — Распутин — начальник охраны
 1996 — Наследник — Фёдор
  — История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу — бандит «Лихой»
 1997 — Санчо с ранчо — милиционер / шахтёр
  — Дух — эпизод
 1998 — Зал ожидания — подполковник милиции Василий Синицын
 1998 — Я первый тебя увидел — красноармеец
  — Улицы разбитых фонарей. Новые приключения ментов — Делов, швейцар-самурай (Обнесенные ветром) / Ольга Михайловна Мельник, директриса ресторана (Сердечная недостаточность)
 1999 —  — Агент национальной безопасности-1,3 — заключённый в СИЗО, бандит Сиплый (в сериях "Петя и Вол", "Шантаж"), Сиплый (в серии Рекламная пауза)
  — Воспоминания о Шерлоке Холмсе — Мак-Мурдо
 2000 — Мифы. Подвиги Геракла (короткометражный) — эпизод
 2000 — Убойная сила — Юрий Хохлов "Лысый", бандит в шайке Боголепова
 2000 — Романовы. Венценосная семья — Родзянко
  — Русские страшилки — поэт Майский, сотрудник газеты "Русские страшилки"
 2002 — Хмырь — Хмырь
 2002 — Шукшинские рассказы (новелла «Вянет — пропадает») — отдыхающий
  — Танцор — капитан ОМОНа
 2003 — Три цвета любви — старший
  — Потерявшие солнце — Евгений Сергеевич
 2004 — Именины — ''человек в окне

Примечания

Ссылки 
 Сайт актера Михаила Сливникова, сына Анатолия Сливникова

Умершие от пневмонии
Выпускники Санкт-Петербургского института культуры